Blýskavka může být:

 Blýskavka – Blýskalka (Photinia) je rod rostlin patřící do čeledi růžovité (Rosaceae).
 blýskavka – jsou můry z čeledi můrovití